Gdynia Open 2016 – tävling nummer 6 på European Tour 2015/2016 – var en rankingturnering i snooker som  spelades mellan 21 och 28 februari 2016 i Gdynia Sports Arena i Gdynia, Polen.

Neil Robertson var regerande mästare men valde att inte delta.

Mark Selby vann turneringen efter att ha besegrat Martin Gould med 4–1 i finalen.

Prispengar
Den totala prissumman var på 125 000 euro fördelat enligt följande:
{| 
|-
! align=left | Placering || align=right | Pris || align=right | Totalt
|-
| width=100 | • Vinnare || align=right width=80 | 25 000 || align=right width=120 | 25 000
|-
| • Tvåa || align=right | 12 000 || align=right | 12 000
|-
| • Semifinal || align=right | 6 000 || align=right | 12 000
|-
| • Kvartsfinal || align=right | 4 000 || align=right | 16 000
|-
| • Sista 16 || align=right | 2 300 || align=right | 18 400
|-
| • Sista 32 || align=right | 1 200 || align=right | 19 200
|-
| • Sista 64 || align=right | 700 || align=right | 22 400
|-
| Summa || align=right | || align=right | 125 000
|-
|}

Kval
I kvalet deltog enbart amatörspelare och de 25 vinnarna gick in i huvudturneringen (noterade med a nedan).

Huvudturnering
De 64 högst rankade på European Tour 2015/2016 seedades vilket markeras med en siffra framför namnet.

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Slutspel

Final

Källor 
 
 snooker.org

Snookersäsongen 2015/2016
Sportevenemang i Polen
Återkommande sportevenemang med premiär 2012